Armeno – la lingua parlata in Armenia
 Armeno – chi appartenente al popolo degli armeni
 Armeno – comune in provincia di Novara (Italia)
 Armeno – argonauta compagno di avventure di Giasone

Pagine correlate
 Armeni (disambigua)

Altri progetti